Андрес Шнайтер (* 1976) — аргентинський тенісист.
 Вальтер Шнайтер (1923—1972) — швейцарський футболіст, що грав на позиції нападника, зокрема, за клуб «Цюрих», а також національну збірну Швейцарії.
 Вернер Шнайтер (* 1946) — швейцарський бігун на довгі дистанції.
 Гайнц Шнайтер (1935—2017) — швейцарський футболіст, що грав на позиції захисника. По завершенні ігрової кар'єри — тренер. Виступав, зокрема, за клуби «Янг Бойз» та «Лозанна», з якими став п'ятиразовим чемпіоном Швейцарії та дворазовим володарем Кубка Швейцарії, а також національну збірну Швейцарії.
 Джон Шнайтер (1899—1976) — швейцарський бобслеїст.
 Жан-Луї Шнайтер (1933—2016) — французький політик.
 Йоаб Шнайтер (* 1998) — швейцарський велосипедист.
 П'єр Шнайтер (1905—1979) — французький політик.
 Елізабет Шнайдер-Шнайтер (* 1964) — швейцарська політична діячка.

німецькі прізвища